Palmgren puede hacer referencia a:

Alvar Palmgren (1880-1960), botánico finlandés.
Selim Palmgren (1878–1951), músico finlandés.